Турдаково — название населённых пунктов в России:
 Турдаково — село в Ардатовском районе Мордовии.
 Турдаково — село в Дубенском районе Мордовии.
 Турдаково — село в Порецком районе Чувашии.